

Patronyme 

 Julián Romea (1813-1868), acteur de théâtre espagnol;
 Francisco Romea (1946-), footballeur espagnol.

Monument 

 Le Teatre Romea, salle de spectacles de Barcelone, située dans le quartier du Raval, dédiée principalement au théâtre.